Yew est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme 
 Lawrence Riel Yew (1942-1998), homme politique provincial canadien
 Lee Kuan Yew (1923-2015), homme d'État singapourien

Homonymie de patronyme